Гран-при Италии 1978 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли  10 сентября 1978 года на трассе Монца.

На утренней тренировке перед гонкой Ронни Петерсон разбил свою машину и на старт вышел на прошлогодней модели «Лотус 78». Во время старта судья, отвечавший за переключение сигналов стартового светофора, дал сигнал к началу гонки в тот момент, когда автомобили, занимавшие первые ряды стартовой решётки, уже стояли на своих местах, а машины в задних рядах ещё двигались к своим позициям. Из-за преждевременного включения зелёного сигнала светофора аутсайдеры получили преимущество в скорости и на входе в первый поворот оказались рядом с лидерами.

Двигавшийся в середине пелотона Риккардо Патрезе, пытаясь пройти соперников по обочине трассы, зацепил «Макларен» Джеймса Ханта. Машина британца развернулась поперёк трассы и выбила в защитный барьер «Лотус» Ронни Петерсона. В потерявшие управление автомобили врезались «Сёртис» Витторио Брамбиллы, «Макларен» Брета Ланджера, «Тиррелл» Дидье Пирони и «Шэдоу» Штука, по всей трассе разлетелись обломки и вспыхнуло разлитое топливо. Гонка была остановлена.

Больше всех в аварии пострадали Ронни Петерсон и Витторио Брамбилла. В голову итальянца попало оторваное колесо одной из машин, отчего тот потерял сознание. Автомобиль Петерсона при ударе в барьер потерял всю переднюю часть и швед неподвижно сидел в кокпите с переломаными ногами. Оба были отправлены в госпиталь, Петерсону сделали срочную операцию, по окончании которой было объявлено, что жизнь гонщика вне опасности. Ко всеобщему разочарованию, на следующий день Петерсон скончался от жировой эмболии.

Через три часа гонщики начали готовиться к рестарту гонки. На прогревочном круге Джоди Шектер потерял колесо и вылетел с трассы, что задержало старт ещё на некоторое время. Дистанция гонки была сокращена с 52 до 40 кругов, в гонке лидировали Жиль Вильнёв и Марио Андретти, но судьи зафиксировали фальстарт у обоих гонщиков и к результату каждого из них было добавлено по штрафной минуте, из-за чего в итоговом протоколе они оказались на шестом и седьмом местах, а победителем объявлен Ники Лауда.

Риккардо Патрезе был первоначально признан виновником аварии на старте гонки и отстранён от участия в следующем Гран-при. Позже более тщательное расследование этого инцидента показало отсутствие вины итальянца в аварии.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-34 Жиль Вильнёв

35-40 Марио Андретти

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки 
 Motorsport Memorial - Ronnie Peterson 

Гран-при Италии